Louis Bordino (1922-1977), religieux italien, bienheureux catholique ;
 Pietro Bordino (1887-1928), pilote automobile italien ;
 Virginio Bordino (1804-1879), militaire et inventeur italien.